Steady state (englisch etwa „stetiger“ oder „stationärer Zustand“) steht für:
 engl. steady state equilibrium: Fließgleichgewicht
 Steady State (Sportwissenschaft), Gleichgewichtszustand physiologischer Größen
 Steady State (Stabilitätsmuster), Stabilitätsmuster in der Informationstechnik
 Steady-State-Theorie, eine Theorie des expandierenden Universums
 Windows SteadyState, Programm zur erweiterten Benutzerkontenkontrolle
 den Zustand konstanten Wachstums im Solow-Modell

Siehe auch:
 stationär